Dziennik Stanisławowski (1848)
 Dziennik Stanisławowski (1904)